«Бурёнка из Маслёнкино» — советский кукольный мультфильм, выпущенный в 1973 году на Свердловском телевидении.

Режиссёр Анатолий Аляшев создал мультфильм в русском народном стиле (музыка, персонажи), герои персонифицированы с людьми.

Сюжет 
Мечтательная, рассеянная, задумчивая и очень симпатичная корова по имени Бурёнка заблудилась в лесу. Отчаявшись, Бурёнка даже собирается отравиться (мухоморы тут же с готовностью вырастают перед ней), но тут появляется волк. Корова от испуга падает в обморок. Волк служит у хитрой предприимчивой лисы, которая, узнав о том, что в лесу заблудилась корова, посылает его привести Бурёнку к себе на двор, чтобы торговать сливочным маслом и сметаной. Однако, волк оказался настолько добрым и порядочным, что вывел из дремучего леса корову обратно в деревню Маслёнкино. Все жители деревни и обитатели леса очень удивлены этому факту и одновременно рады.

Над фильмом работали 
 Режиссёр: Анатолий Аляшев
 Автор сценария: Наталья Абрамова 
 Художник-постановщик: Андрей Евладов
 Оператор: Юрий Заболотнев
 Звукооператор: Борис Берестецкий
 Композитор: 
 Художники: З. Латышева, В. Рожин, Г. Ускова, А. Огородников
 Директор: Ю. Рожин
 Редактор: Ф. Корытко
 Монтажёры: Н. Аляшева, Л. Туровец

Роли озвучивали 
 Зинаида Нарышкина — Лиса, Ворона, корова Ночка
 Рогволд Суховерко — Волк, бык Буян
 Вера Енютина — Бурёнка, корова Зорька, Заяц
 Анатолий Щукин — Пастух, Ёж

Награды 
 1973 — «Бурёнка из Маслёнкино» — Приз жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов в Ташкенте.

См. также 
 А у тебя есть солнце?
 Легко ли быть храбрым

Литература

Примечания

Ссылки 

 
 
 «Бурёнка из Масленкино»  — на сайте «Фильмы про мультфильмы»

Мультфильмы 1973 года
Кукольные мультфильмы СССР 1973 года
Мультфильмы Свердловсктелефильм
Мультфильмы Анатолия Аляшева
Мультфильмы по сценариям Натальи Абрамовой
Мультфильмы о коровах
Мультфильмы о лисах
Мультфильмы о волках